Il doppio dello Swedish Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Simon Aspelin e Julian Knowle erano i detentore del titolo, ma Knowle ha deciso di non partecipare quest'anno.

Solo Aspelin ha partecipato facendo coppia con Thomas Johansson, ma ha perso in semifinale contro Jonas Björkman e Robin Söderling.

Jonas Björkman e Robin Söderling che hanno battuto in finale 6–2, 6–2, contro Johan Brunström e Jean-Julien Rojer.

Teste di serie

  Robert Lindstedt /  Jarkko Nieminen (primo turno)
  Simon Aspelin /  Thomas Johansson (semifinali)

  Marcel Granollers /  Potito Starace (primo turno)
  Tommy Robredo /  Fernando Verdasco (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Swedish Open 2008
ATP Tour 2008